Die Saison 1997/98 war die sechste reguläre Austragung der Alpenliga im Eishockey, die mit insgesamt neun Profi-Mannschaften aus Österreich und Slowenien ausgetragen wurde. Titelverteidiger war die VEU Feldkirch, die sich auch in dieser Saison zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft sichern konnte.

Teilnehmerfeld und Modus 
Nachdem bereits im Vorjahr nur noch zwei italienische Mannschaften an der Liga teilgenommen hatten, bestand das Teilnehmerfeld in dieser Saison nur noch aus slowenischen und österreichischen Mannschaften, wobei diese jedoch dieselben geblieben waren.

Im Grunddurchgang wurde zunächst eine einfache Hin- und Rückrunde gespielt, was für jede Mannschaft sechzehn Spiele bedeutete. Danach wurden die Finalteilnehmer in zwei Turnieren ermittelt. Die Mannschaften auf den Rängen 1, 4, 5 und 8 wurden der Gruppe A, diejenigen auf den Rängen 2, 3, 6 und 7 der Gruppe B zugeteilt. Die beiden Gruppenersten traten schließlich im Finale gegeneinander an.

Grunddurchgang

Tabelle

Playoffs

Gruppenphase 
Gruppe A

Gruppe B

Finale 

Mit dem Unentschieden im zweiten Spiel eroberte die VEU Feldkirch den dritten Alpenliga-Meistertitel in Folge.

Kader des Alpenliga-Meisters

Statistiken

Teamstatistiken 

Legende: Sp = Spiele, PP-Sek/PK-Sec = Zeit in Über-/Unterzahl, ADV = Powerplays, DVG = Unterzahlspiele, PPG = Powerplaytore, SHG = Unterzahltore

Weblinks 
 

1997 98
Eishockeysaison 1997/98